Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 18-as, továbbá 18A jelzésű villamosok:

Magyarország 

 18-as villamos (Budapest)megszűnt
 18A villamos (Budapest)megszűnt

Ausztria 

 18-as villamos (Bécs)

Belgium 

 18-as villamos (Brüsszel)megszűnt

Csehország

 18-as villamos (Prága)

Németország 

 18-as villamos (Berlin)

 18-as villamos (München)